Charles de Gaulle poate fi:

 Charles de Gaulle, general și un politician francez
 Charles de Gaulle, om politic francez, membru al Parlamentului European în perioada 1999-2004 
 Charles de Gaulle Plaza, clădire de birouri de clasă A, din București
 Aeroportul Internațional Charles de Gaulle, cel mai mare aeroport a Franței
 Piața Charles de Gaulle, piață din sectorul 1, din București
 Charles de Gaulle (R91), portavion francez